Чаварин има више значења:

 Чаварин (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Чаварин (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику